Мерза́вец — название нескольких фильмов:

 «Мерзавец» — французский фильм 1971 года.
 «Мерзавец» () — советский (азербайджанский) художественный фильм 1988 года.
 «Мерзавец» () — американский художественный фильм 2003 года.